Табатчиков Виктор Федорович (20.01.1930, г. Катайск – 17.08.2003, г. Лесной Свердловской обл.)

Родился 20.01.1930 году. Электрослесарь, учитель физкультуры в г. Каменск-Уральском, курсант Свердловского пожарно-технического училища МВД СССР, инструктор профилактики ОПО-6, заведующий лабораторией МИФИ (вечернее отделение), инженер, старший инженер, руководитель аналитической группы, начальник техбюро комбината «Электрохимприбор» в г. Лесном. Окончил школу рабочей молодежи, пожарно-техническое училище, Московский инженерно-физический институт.

2 июня 1949 года Табатчиков В.Ф. в роли арбитра провел свой первый официальный матч по футболу в городе Свердловск. С тех пор в чемпионатах России, во Всесоюзных соревнованиях Центрального совета, соревнованиях Свердловской области, города и розыгрышах приза «Кожаный мяч» Виктор Федорович судил более 1100 матчей, в том числе 112 игр в первенствах России. В 1962 году было присвоено звание судьи Республиканской категории по футболу. С 1955 года он судья и постоянный организатор соревнований по хоккею с шайбой. За 40 лет судейской практики провел около 1000 игр чемпионатов СССР, России, Центрального совета, Свердловской области, города и розыгрышей приза «Золотая шайба», в том числе 92 игры в чемпионатах Советского Союза. В 1967 году ему присвоено звание судьи Республиканской категории по хоккею.

Спортсмен-перворазрядник по лыжам, футболу, и хоккею с мячом, второразрядник по гимнастике и стрельбе, он сразу же после приезда в 1951 году в город Лесной стал активным участником, организатором, судьей спортивных соревнований, проводимых заводским ДСО «Химик», ДСО «Труд», спортклубом «Факел». В 1952-1953 годах тренер-общественник по спортивной гимнастике. В 1952-1955 годах внештатный заместитель председателя ДСО «Химик», в 1955-1959 годах член городского комитета физкультуры и спорта. В 1958-1978 годах первый президент городской федерации хоккей, в 1963-1979 годах член президиума спортклуба «Факел».

С 1969 года до 1991 года внештатный корреспондент городского радио, спортивный комментатор.

Табатчиков Виктор Федорович 40 лет работал на комбинате «Электрохимприбор». За работу награжден многими медалями, имя его занесено в Книгу почета комбината. За спортивную деятельность Комитетом по физической культуре и спорту при СМ СССР награжден знаком «Отличник физической культуры и спорта», награжден двумя памятными медалями Центрального Совета.

Написал три книги о спортивной жизни города и комбината «Электрохимприбор».

Благодарю за предоставленные выдержки из материалов Л.А. Воронова, А.В.Михайлова, А.И.Игушкина.

Прадедушка награжден медалями: «Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия Владимира Ильича Ленина», «30 лет Победы в Великой отечественной войне», «40 лет Победы в Великой отечественной войне», «50 лет Победы в Великой отечественной войне».

Табатчиков Виктор Федорович был профессионалом своего дела, уважаемым работником комбината «Электрохимприбор» и активным деятелем спорта.

https://vestnik-lesnoy.ru/eto-bylo-davno/

https://search.rsl.ru/ru/record/01000709998

https://rusist.info/book/205068